Белого́рский райо́н — административные единицы и муниципальные образования:

 Белогорский район — в Амурской области России.
 Белогорский район — в Крыму.
 Белогорский район — в Хмельницкой области Украины.